The Birds puede referirse a:
Los pájaros (The Birds), película de suspenso y terror dirigida por Alfred Hitchcock.
The Byrds, banda de rock formada en Los Ángeles, California, en 1964.
The Birds (banda), banda de R&B y rock formada en 1964 en la ciudad de Londres.
The Birds of America, libro del naturalista y pintor John James Audubon.
Feed the Birds, canción escrita por los Hermanos Sherman (Richard M. Sherman y Robert B. Sherman).
The Birds of Australia, libro escrito por John Gould.
For the Birds, corto de animación de Pixar.